

Patronyme 
 Jeanne Labric, née Cot, (1861-1947),  artiste peintre, mère de  Pierre, Roger et René Labric.
 Joseph Labric, (1861- 1935), rédacteur au journal , journaliste judiciaire.
 Pierre Labric
 Pierre Labric (journaliste), (1891-1972), sportif et journaliste sportif français, fils de Joseph et Jeanne Labric et frère de Roger Labric.
 Roger Labric, (1893-1962), cycliste, pilote de course, journaliste, romancier et historien français, spécialisé dans l'aviation et les courses automobiles. Fils de Joseph et Jeanne Labric et frère de Pierre Labric.

Notes et références 

Homonymie de patronyme